Pethő Gergely (gersei) (1570 körül – 1629) krónikaíró
Pethő Gergely (1976) nyelvész
Pethő Gergely (1980) Pethő Gergő bábszínész születési neve

Hasonló